Abrossimowa ist der Familienname folgender Personen:

Anastassija Alexandrowna Abrossimowa (* 1990), russische Triathletin und Aquathlon-Weltmeisterin 
Marina Sergejewna Abrossimowa (* 1983), bürgerlicher Name der russischen Popsängerin, Autorin und Musikproduzentin MakSim